Графиня Александра Владимировна Армфельт (; в замужестве Железнова; 16 сентября 1866, Турку — 6 марта 1933, Ленинград) — русская женщина-композитор из финляндского рода Армфельтов, внучка крупного сановника А. Г. Армфельта.

Училась у Антона Рубинштейна, затем сблизилась с Милием Балакиревым и Николаем Римским-Корсаковым. Первое сочинение, фортепианный этюд, опубликовала в 1893 г. 

В 1895 г. вышла замуж за офицера Владимира Железнова, проходившего службу на Урале, и вместе с ним собрала и опубликовала сборник песен уральских казаков. В дальнейшем публиковала романсы (на стихи Фета, Майкова, К. Р., Шелли и др.), фортепианные и другие камерные сочинения. Преподавала на музыкальных курсах Рапгофа.

После Октябрьской революции 1917 года работала тапёром, давала частные уроки.

В 1966 году, впервые после долго молчания, романсы Железновой прозвучали на «Музыкальных средах» Перепёлкина. В 2002 году вышел сборник её произведений, включивший в себя как романсы, так и инструментальные произведения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Композиторы России
Академические музыканты России
Родившиеся в 1866 году
Родившиеся 16 сентября
Умершие в 1933 году
Умершие 6 марта
Персоналии по алфавиту
Графини Российской империи
Женщины-композиторы Российской империи